Митич () — південнослов'янське прізвище

Відомі носії:
 Гойко Митич — югославський актор.
 Райко Митич — югославський футболіст.

Сербські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Чорногорські прізвища